Александр Ларионов:
 Ларионов, Александр Иванович (1906—1975) — советский военный деятель, контр-адмирал-инженер, участник Великой Отечественной войны.
 Ларионов, Александр Константинович (1952—1998) — советский футболист, полузащитник.
 Ларионов, Александр Максимович (1928—1995) — советский учёный и промышленный деятель, доктор технических наук, профессор, первый генеральный конструктор ЕС ЭВМ.
 Ларионов, Александр Петрович — один из лидеров ОПГ братьев Ларионовых.